A53 ou A-53 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Informatique 
 ARM Cortex-A53, un processeur d’ARM.

Histoire 
 A53, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Momie debout.

Jeux 
 Défense vieille-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Syphilis autres et sans précision, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute française A53, ancien nom d'une portion de l'autoroute A8 ;
  Autoroute italienne A53 reliant Bereguardo à Pavie ;
  Autoroute suisse A53 reliant Wangen-Brüttisellen à Reichenburg.

Route
  Route britannique A53 reliant Buxton à Shrewsbury.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres